Fear of the Dark (Gordon Giltrap), album van Gordon Giltrap
Fear of the Dark (Iron Maiden), album van Iron Maiden
Fear of the Dark (nummer van Iron Maiden), een nummer van dit album
Fear of the Dark (film), een Canadese horrorfilm uit 2003